Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Justin Gimelstob che hanno battuto in finale Todd Woodbridge e Mark Woodforde 5-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Patrick Galbraith /  Justin Gimelstob (campioni)

 Ellis Ferreira /  Brent Haygarth (semifinali)
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1999
ATP Tour 1999